Wild Child steht für:
 Wild Child (2008), Jugendfilm von Nick Moore
 Wild Child (Band), US-amerikanische Band
 Wild Child (Doors), ein Titel auf der LP "The Soft Parade" (1969) der Musikgruppe "The Doors"

Wild Child ist der Spitzname folgender Personen:
 George „Wild Child“ Butler (1936–2005), US-amerikanischer Blues-Mundharmonikaspieler und Sänger, siehe George Butler (Bluesmusiker)

Wildchild steht für:
 Wildchild (Musikproduzent) (eigentlich Roger McKenzie; 1971–1995), britischer Musikproduzent
 Wildchild (Rapper) (eigentlich Jack Brown Turner), US-amerikanischer Rapper